Noy Vannet (1964) es un popular cantante de Camboya. Los estilos musicales que interpreta son ram vong, cha cha y lam lao, géneros musicales inspirados en el cantante Sin Sisamouth. Además, ha producido canciones para Rasmey Hang Meas.

Canciones 
 «Dong Sturng Songkaer»
 «Sro-nosh Khlanh Mao-om»
 «Niss Huoi Kam-Uon»

Cantantes de Camboya